Pleurobranchus är ett släkte av snäckor. Pleurobranchus ingår i familjen Pleurobranchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Pleurobranchus